Super Collider oder Supercollider (englisch „Teilchenbeschleuniger“) steht für:

 Super Collider (Album), ein Studioalbum der US-amerikanischen Band Megadeth
 Super Collider (Band), eine britische Band 
 SuperCollider, eine Programmierumgebung und Programmiersprache
 Supercollider (Film), US-amerikanischer Spielfilm von 2013